Ermanno Ribaudo – doppiatore e attore italiano
 Felipe Ribaudo – calciatore e allenatore argentino
 Franco Ribaudo –  politico italiano
 Nicolás Melamed Ribaudo – calciatore spagnolo centrocampista meglio conosciuto come Nico Melamed